Heinrich Josef Guthnick (Therenhofen, Cologne, 22 de novembro de 1800 - Berna, 21 de março de 1880) foi um botânico suíço.

Botânicos da Suíça